Front d'Alliberament Oromo (del seu nom en anglès Oromo Liberation Front), partit polític d'Etiòpia
 Oficina de la Llengua Francesa, nom inicial de l'actual Oficina Quebequesa de la Llengua Francesa, institució del Quebec